

Села:
 Погорільці — Львівська область, Львівський район
 Погорільці — Хмельницька область, Білогірський район
 Погорільці — Черкаська область, Чигиринський район
 Погорільці — Чернігівська область, Семенівський район

Погорільці — Мінська область, Несвізький район

Погорільці — Підляське воєводство, Хайновський повіт

Див. також 
 Погорілець